Il doppio femminile dello  Sony Ericsson Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.
Svetlana Kuznecova e Amélie Mauresmo erano i detentori del titolo, ma Mauresmo si è ritirata ufficialmente il 3 dicembre 2009.

Kuznetsova ha fatto coppia con Alicia Molik, ma ha perso nel 1º turno contro Gisela Dulko e Flavia Pennetta.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta, che non erano teste di serie, hanno battuto in finale 6–3, 4–6, [10–7] Nadia Petrova e Samantha Stosur.

Teste di serie

  Cara Black /  Liezel Huber (primo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (secondo turno)
  Nadia Petrova /  Samantha Stosur (finali)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)

 Alisa Klejbanova /  Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi (primo turno)
 Chuang Chia-jung /  Hsieh Su-wei (primo turno)
 Ekaterina Makarova /  Peng Shuai (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Sony Ericsson Open 2010